Gračac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Gračac, un village situé dans la municipalité de Prozor-Rama, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Gračac, un village et une municipalité située dans le comitat de Zadar ;
Gračac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Skradin, comitat de Šibenik-Knin ;
en Serbie
Gračac, une localité de Serbie située dans la municipalité de Vrnjačka Banja, district de Raška.